Трайзен — топоним. Может означать:

 Трайзен (Наэ) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Трайзен (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии.
 Трайзен (река) — река в Австрии, правый приток Дуная.